Riksserien 2011/2012 var den femte säsongen av Riksserien damernas högsta serie inom ishockey i Sverige. Serien spelades mellan 21 september 2011 och 4 mars 2012 i två dubbleseriern, vilket innebar att lagen mötte varandra hemma och borta två gånger, vilket blev 28 omgångar. Efter omgång 18 den 11 december 2011 gör serien ett uppehåll innan den återupptas igen den 14 januari 2012. Den 4 februari sattes det publikrekord för Riksserien när Linköpings HC tog emot Brynäs IF hemma i Stångebro Ishall inför 893 åskådare. Linköpings Denise Altmann vann poängligan på 55 poäng, 32 mål + 23 assist. I semifinalmatchen mellan Munksund-Skuthamns SK och Brynäs IF den 22 mars sattes det publikrekord för Riksserien när det kom  personer till LF Arena i Piteå. I seriespelet gav seger efter ordinarie tid 3 poäng, seger efter sudden death eller straffar 2 poäng, förlust efter sudden death eller straffar 1 poäng och förlust efter ordinarie tid inga poäng..

Deltagande lag

Tabell

Matchöversikt

Översikt
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten.

Detaljerat

Poängligan i grundserien
Not: Pos = Position, SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng, +/- = Om spelaren varit inne på flest mål framåt (+) eller bakåt (-)

SM-slutspel
 Ettan och tvåan i grundserien är direktkvalificerade för SM-semifinal
 Trean till sexan i grundserien spelar SM-kvartsfinaler
 I kvartsfinalerna väljer lag tre motståndare mellan lag fem och sex
 I semifinalerna väljer ettan motståndare av de två kvartsfinalvinnarna
 Kvartsfinalerna och semifinalerna avgörs i bäst av tre matcher, medan finalen avgörs i en enda match
 Vid oavgjorda matcher vidtas sudden death på 10 minuter, i finalen spelas det 20 minuter. Är det fortfarande oavgjort avgörs matcherna via straffslag. Sudden death spelas med 1 målvakt och 4 utespelare
 SM-slutspelet inleds torsdagen den 15 mars 2012, SM-finalen spelades lördagen den 31 mars 2012
 Nytt för i år är att semifinalerna avgörs i bäst av tre matcher mot tidigare säsonger bäst av en match.
 SM-finalen spelas denna säsong i AXA Sports Center i Södertälje

Kvartsfinaler

 Not: ¤ = Kvartsfinalmatch 1 mellan Munksund-Skuthamn och AIK avgjordes på straffar

Semifinaler

Final

Referenser

Sport i Sverige 2011
Sport i Sverige 2012
Ishockeysäsongen 2011/2012
2011/2012